Luena Airport (portugisiska: Aeroporto de Luena) är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Moxico, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Luanda. Luena Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Luena Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Luena Airport. Närmaste större samhälle är Luena,  kilometer sydost om Luena Airport.

Omgivningarna runt Luena Airport är huvudsakligen savann. Runt Luena Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är mars, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Moxico